Die Superettan 2007 war die achte Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 79. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 15. April und endete am 27. Oktober 2007.

Dank einer Aufstockung der Allsvenskan um zwei Mannschaften stiegen die ersten drei Klubs direkt in die erste Liga auf. Dies waren mit IFK Norrköping, Ljungskile SK und GIF Sundsvall drei ehemalige Erstligisten. Zudem stiegen nur die letzten beiden Mannschaften in die Division 1 ab, dies betraf Erstligaabsteiger Östers IF und Aufsteiger IF Sylvia.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

2007
Fußballsaison 2007